Moseley ist der Familienname folgender Personen:

 Bill Moseley (* 1951), US-amerikanischer Schauspieler
 Carol Moseley Braun (* 1947), US-amerikanische Politikerin
 Christopher Moseley (* 1950), britischer Finnougrist und Übersetzer
 Dustin Moseley (* 1981), US-amerikanischer Baseballspieler
 Emmanuel Moseley (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 François Moseley, US-amerikanischer Jazz-Schlagzeuger und Bandleader
 George Van Horn Moseley (1874–1960), US-amerikanischer Offizier, Generalmajor der US-Army
 Gina Moseley, österreichische Höhlenforscherin, seit 2011 am Institut für Geologie der Universität Innsbruck, beforscht Höhlen in Grönland

 Jonathan O. Moseley (1762–1838), US-amerikanischer Politiker
 Jonny Moseley (* 1975), US-amerikanischer Freestyle-Skier und Olympiasieger
 Kevin Moseley (* 1963), walisischer Rugby-Union-Spieler
 Mark Moseley (* 1948), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Moses J. Moseley (1990–2022), US-amerikanischer Schauspieler und Model
 Russell Moseley (* 1985), barbadischer Tennisspieler
 Ryan Moseley (* 1982), österreichischer Sprinter
 Ryan Moseley (Tennisspieler) (* 1984), barbadischer Tennisspieler
 Semie Moseley (1935–1992), US-amerikanischer Gitarrenbauer und Firmengründer
 Stephanie Moseley (1984–2014), kanadische Tänzerin und Schauspielerin
 Stuart Moseley (* 1977), britischer Autorennfahrer
 T. Michael Moseley (* 1949), US-amerikanischer Pilot, General, Stabschef der US-Luftwaffe
 Tracy Moseley (* 1979), britische Mountainbikerin

Orte in England:
 Moseley (Birmingham), ein Stadtteil von Birmingham

in den Vereinigten Staaten:
 Moseley (Colorado)
 Moseley (Michigan)
 Moseley (Virginia)

Moseley steht außerdem für:
 Moseley (Mondkrater), nach Henry Moseley benannter Mondkrater

Siehe auch:
 Moseley Township, Mosley